Alexander McLeish (Glasgow, 1959. január 21. –) skót válogatott labdarúgó, edző, aki két alkalommal volt Skócia szövetségi kapitánya.

Statisztika

Játékosként

Klubcsapatokban

A válogatottban

Edzőként

Sikerei, díjai

Játékosként 
Aberdeen

 Skót bajnok: 1979–80, 1983–84, 1984–85
 Skót kupagyőztes: 1981–82, 1982–83, 1983–84, 1985–86, 1989–90
 Skót ligakupa-győztes: 1985–86, 1989–90
 KEK-győztes: 1982–83
 Európai szuperkupa-győztes: 1983

Egyéni

 A skót válogatott halhatatlanja: 1987
 SFWA Év Játékosa: 1990

Edzőként 
Motherwell

 Skót bajnokság második helyezett: 1994–95

Hibernian

 Skót bajnokság: 1998–99
 Skót kupa ezüstérmes: 2000–01

Rangers

 Skót bajnok: 2002–03, 2004–05; második: 2001–02, 2003–04
 Skót kupagyőztes:2001–02, 2002–03
 Skót ligakupa-győztes: 2001–02, 2002–03, 2004–05

Birmingham City

 Angol másodosztály második helyezett: 2008–09
 Angol ligakupa-győztes: 2010–11

Egyéni

 A skót labdarúgás halhatatlanja: 2005
 Skót bajnokság Hónap Edzője: 2000. október, 2002. február, 2002. szeptember, 2003. február, 2003. augusztus, 2003. szeptember, 2004. november, 2005. február, 2006. január
 Angol első osztály Hónap Edzője: 2009. december

1959-ben született személyek
Élő személyek
Skót labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Az Aberdeen labdarúgói
A Motherwell labdarúgói
A Nottingham Forest vezetőedzői
Az 1982-es világbajnokság labdarúgói
Az 1986-os világbajnokság labdarúgói
Az 1990-es világbajnokság labdarúgói
A Premier League edzői